Алекса́ндр Васи́льевич Чику́нов — российский менеджер и предприниматель, член правления РАО ЕЭС России в период 2004—2008 годов, член The Balaton Group, член редакционного совета журнала The Solutions Journal (США).

Биография 

Окончил с "золотой медалью" среднюю школу № 21 в г. Красноярске в 1980 году, в 1985 году — окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета по специальности «экономист-математик». В 1985—1991 годы работал научным сотрудником в Институте Экономики и ОПП СО АН СССР (в 1987-89 гг. служил офицером в армии). Женат, 2 дочери.

С 1991 года занимался бизнесом. Организовал в Новосибирске инвестиционно-брокерскую компанию «РИФ». Участвовал в создании Российской торговой системы, входил в первый состав Советов директоров РТС и НАУФОР.

С 2002 по 2008 год работал в РАО «ЕЭС России». Был Членом Правления РАО «ЕЭС России», управляющим директором — руководителем Бизнес-единицы № 1 энергохолдинга (совокупная выручка управляемых обществ около 20 млрд долл. в год). Принимал непосредственное участие в реформировании энергетического сектора России.

После завершения реформы и ликвидации РАО «ЕЭС России», в марте 2009 года основал группу компаний «Росток». В рамках деятельности «Группы Росток» занялся поиском нестандартных учёных и финансированием прорывных проектов: в области здоровья и продления жизни человека и других направлениях. 

Финансировал проекты Владимира Скулачёва «Ионы Скулачева», проект «Скрининг» Алексея Рязанова, проект «Центр геномики» Евгения Рогаева, проекты Алексея Оловникова и другие. 

В 2011 г. вместе с Мусаевым Магомедом Халилулаевичем, председателем Комитета по инновациям мэрии г. Москвы, основал Институт мировых идей, занимающийся изучением проблемы глобальной антропогенной катастрофы и пропагандой идей ученых и исследователей, обнажающих глобальные проблемы и вызовы и предлагающих пути решения этих проблем.

== Издательская деятельность ==

 В 2011 году организовал перевод и издание книги Стивена Остада «Why we age» в издательстве «АСТ Пресс» и написал к ней предисловие.

Публикации 

В 2011 году написал статью в журнале «Однако» «Пределы Роста - Шансы для развития».

В 2011 году написал несколько статей по теме «Угроза глобальной антропогенной катастрофы в период до 2050 года», которые вышли в интернет газете «Взгляд».

В 2011 году принял участие в конференции TEDxObraztsova с выступлением «Миру нужны герои».

Примечание

Ссылки 

 
 Посеянные миллионы - интервью Александра Чикунова журналу Эксперт
 

Предприниматели России